

Персоналії 

Авріль () в пер. квітень) — французьке прізвище.
 Адольф д'Авріль (1822–1904) — французький публіцист, перекладач і дипломат.
 Едуар-Анрі Авріль (1843–1928) — французький художник.
 Жанна Авріль (1868–1943) — танцівниця канкану в «Мулен Руж» і знаменита модель Анрі Тулуз-Лотрека.
 Проспер Авріль (н. 1937) — 36-й президент Гаїті.
 Філіп  Авріль (1654–1698) — французький єзуїт, мандрівник в Росію.
 Франсуа Авріль (н. 1938) — французький архівіст-палеограф, бібліотекар та історик.

Топоніми 

 Авріль — муніципалітет у французькому департаменті Мерт і Мозель, регіон Лотарингія.

Французькі прізвища